Gengæld har flere betydninger:

 Gengæld – hævn er normalt gengæld for en anden handling.
 Gengæld (film) – en dansk film